Лас Дос Маријас има више значења:

 Лас Дос Маријас, Виверо (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Лас Дос Маријас (Мапастепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Дос Маријас (Тијера Бланка), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лас Дос Маријас (Еспита), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику